Alawiyya bezeichnet:

 Alawiten
 Ba'Alawiyya
 den Alawiyya-Darqawiyya-Shadhiliyya-Orden, siehe Association Internationale Soufie Alawiyya (AISA)